Lichtenstein (no confundir con el Principado de Liechtenstein) puede referirse a:

Municipios
Lichtenstein (Reutlingen), un municipio situado en el distrito de Reutlingen, en el estado federado de Baden-Wurtemberg (Alemania).
Lichtenstein (Zwickau), un municipio situado en el distrito de Zwickau, en el estado federado de Sajonia (Alemania)

Personas 
 Anton August Heinrich Lichtenstein (1753-1816), zoólogo y bibliotecario alemán; padre de Martin Lichtenstein.
 Diego Lichtenstein, músico argentino; baterista de Tan Biónica.
 Eric Lichtenstein, piloto de automovilismo argentino de fórmula Ford británica.
 Martin Lichtenstein (1780-1857), físico, zoólogo y explorador alemán.
 Roy Lichtenstein (1923-1997), pintor estadounidense adscrito al Pop-Art.
 Ulrich von Lichtenstein (abr. 1200-1275), poeta y cantante medieval

Otras 
Castillo de Lichtenstein, cerca de Stuttgart.
 Sigmoceros lichtensteinii, el antílope Lichtenstein.
 El radar Lichtenstein, uno de los primeros radares para aviones que tuvo el arma aérea alemana en la Segunda Guerra Mundial.